Golf kan syfta på:

 Golf – en sport
 Golf (patiens) – en patiens
 Volkswagen Golf – en bilmodell
 Golf (datorspel) – Nintendo Entertainment System-spel
 Golf (Atari 2600) – datorspel
 Bukt – stor havsvik (se Svensk uppslagsbok (2009))